Pierre Anne Marie Urvoi-Saint-Mérel est un homme politique français né le  à Dinan (Côtes-du-Nord) et décédé le  au même lieu.

Avocat, il devient administrateur du département au début de la Révolution. Il est député des Côtes-du-Nord de 1791 à 1792 et devient ensuite administrateur de l'hospice de Dinan.

Sources 
 

Naissance en octobre 1753
Naissance à Dinan
Décès en septembre 1805
Décès à Dinan
Député des Côtes-d'Armor
Membre de l'Assemblée législative de 1791-1792
Décès à 51 ans
Naissance dans la province de Bretagne
Décès dans les Côtes-du-Nord